Mortefontaine (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Mortefontaine (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia